Кондратий Моисеевич Михнов (10.3.1899, м. Шумячи, Смоленской губерния — 07.02.1965, г. Харьков) — генерал-майор медицинской службы СССР.

Биография 
В 1921 поступил на службу в РККА с 1921 г.

1926 — окончил Военную Медицинскую Академию. В предвоенный период прошёл путь от врача части до начальника санитарного отдела армии.

6.1941—4.1943 — служил начальником санитарного отдела 11-й армии Северо-Западного фронта и начальником СО Степного военного округа.

7.1943—9.1943 — начальник ВСУ Степного фронта.

1.1944—6.1944 — начальник ВСУ 2-го Украинского фронта.

7.1944—9.05.1945 — начальник ВСУ 2-го Прибалтийского фронта.

Участник битвы за Ленинград. Организовывал медицинское обеспечение войск армии в боях 1941 г. на северо-западном направлении. В Курской битве, в Прибалтийской и битве за Днепр руководил медицинской службой фронта.

После войны служил на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1954 г.

Скончался К. М. Михнов 7.2.1965 в Харькове, был похоронен там же.

Награды 
 Орден Красной Звезды — 25.07.1941

 Орден Отечественной войны II степени — 04.06.1944

 Орден Красного Знамени трижды — 03.11.1944, 29.06.1945, 13.06.1952

 Орден Ленина — 5.11.1946

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — 09.05.1945

Примечания 

Выпускники Военно-медицинской академии
Генерал-майоры медицинской службы (СССР)
Участники битвы за Ленинград
Военачальники Великой Отечественной войны
Персоналии:Блокада Ленинграда